Рюмина:

 Рюмина — река в России, протекает в Ярославской области.
 Рюмина, Лидия Николаевна (1904—1982),  Заслуженная артистка РСФСР (28.04.62), сыграла роль мамке в фильме-сказке «По щучьему веленью», Антоновну в фильме «Ко мне, Мухтар!», снялась в 9 художественных и озвучила три мультипликационных фильма.
 Рюмина, Людмила Георгиевна (1949—2017) — советская и российская певица. Народная артистка РСФСР.
 Бестужева-Рюмина, Анна Гавриловна (урождённая Голо́вкина; ум. 1751) — младшая дочь петровского государственного канцлера, графа Головкина, статс-дама Екатерины I.